Salvador de Zapardiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvador de Zapardiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Salvador de Zapardiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar